Masters of Rock – festival musicale heavy metal in Repubblica Ceca
 Masters of Rock – album dei Canned Heat del 1974
 Masters of Rock – album dei Pink Floyd del 1974, ristampa di The Best of the Pink Floyd
 Masters of Rock: Ramones – album dei Ramones del 2001
 Masters of Rock – album dei Saxon del 2001
 Masters of Rock – album dei The Quireboys del 2002